Towarzystwo Akcyjne Telefonów Cedergren –  polska filia szwedzkiego towarzystwo akcyjnego działająca w Warszawie
 Henrik Tore Cedergren – szwedzki inżynier (1853–1909)